

Wydarzenia 

 Seleukos I Nikator pojmał Demetriosa Poliorketesa
 Ptolemeusz I Soter zakłada przy pomocy  Demetriosa z Faleronu Museion, która jest pierwszą akademią nauk (data sporna lub przybliżona)